Gortina, o Gortyna corrisponde al nome di due municipalità greche:
Gortyna, comune nella periferia del Peloponneso
Gortina, ex comune nella periferia di Creta.
Leggi di Gortina, testimonianza epigrafica del diritto dell'antica Grecia, rinvenuta da Federico Halbherr nell'isola di Creta